Archangelica latifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Archangelica latifolia ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
latifolia